Шперк — фамилия.

 Шперк, Венедикт Фридрихович (1895—1978) — военный инженер, историк, автор трудов по истории фортификации
 
 
 Шперк, Франц Фридрихович (1835—1906) — врач-климатолог, статистик и географ.
 Шперк, Эдуард Фридрихович (1837—1894) — врач-венеролог, доктор медицины, основатель и первый директор Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

Двойная фамилия
 Гисико-Шперк, Ида (1859—1940) — шведская художница.

Примечания